O 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Escola) (15º R C Mec (Es)), também conhecido como Regimento General Pitaluga, é uma unidade do Exército Brasileiro, localizada no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e vinculada ao Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediado na mesma cidade. Seu nome histórico evoca ao General Plínio Pitaluga, que lutou na Segunda Guerra Mundial e comandou o Regimento. O seu atual comandante é o Coronel Gustavo Daniel Coutinho Nascimento.

História
Originário da Ala Motomecanizada do 7º Regimento de Cavalaria Divisionária, situado em Recife, o Esquadrão de Reconhecimento surgiu em 1942, situado no Rio de Janeiro. Em 1943, surge o 7º Grupo Moto-Mecanizado de Reconhecimento, com sede em Recife, sendo transferido para o Rio de Janeiro no ano seguinte, auartelado onde funcionava o 1º Grupo de Aartilharia Divisionário. Ainda em 1944, passa a denominar-se 1º Grupo Moto-Mecanizado de Reconhecimento da Divisão Moto-Mecanizada.

Em 1946, passa a denominar-se 1º Grupo de Reconhecimento Mecanizado. Em 1952, novamente tem sua denominação alterada, agora para Regimento de Reconhecimento Mecanizado. Em 1971, pela Portaria Ministerial nº 37, passa a denominar-se 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado. O regimento por muitos anos era aquartelado na região do Campinho, próximos aos bairros de Vila Valqueire, Madureira e Cascadura, com sua entrada principal para a Av. Ernani Cardoso e fundos para a Rua Maria Lopes, funcionando como laboratório pirotécnico e como vários grupos de artilharias, com a transferência do 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva|1º Grupo de Artilharia de Campanha para Marabá. Ainda em 2005, passa a denominar-se 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado (GLO). Pela Portaria nº 172, de 3 de abril de 2007, o Regimento passa a ter sua atual denominação, mudando a sua vinculação da 1ª Divisão de Exército para a Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada de Infantaria Motorizada.

No ano de 2005, o terreno do quartel foi permutado com grupo de empresas que administra a rede de hipermercados Guanabara, fazendo com que todo o regimento fosse transferido para a região de Duque de Caxias, seu atual endereço.

Emprego
Atualmente, está vinculado ao Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada de Infantaria Motorizada, servindo como batalhão preparatório de Cavalaria e como unidade de pronto-emprego.

Ligações externas

Cavalaria Mecanizado
Organizações militares no Rio de Janeiro